Кубок СРСР з футболу 1970 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вчетверте став клуб «Динамо» (Москва).

Зональний етап

Зона 1

Зона 2

Зона 3

1/64 фіналу

1/32 фіналу

Фінальний етап

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Результати на footballfacts  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1970 в СРСР